Первый дивизион 1990 () — 77-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1990 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1990 на сайте rsssf.com 

1990
Дания
Спорт в Дании в 1990 году